Chadwick steht für:
 Chadwick (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Chadwick Engineering Works ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Mount Chadwick, Berg im Viktorialand, Antarktika

Chadwick ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Chadwick (Illinois)
 Chadwick (Missouri)
 Chadwick (New Jersey)
 Chadwick (North Dakota)
 Chadwick Acres (North Carolina)
 Chadwick Beach (New Jersey)
 Chadwick Manor (Maryland)
 Chadwick Square (Massachusetts)

im NRHP gelistete Objekte:
 Chadwick (Indianapolis), in Indianapolis, Indiana, ID-Nr. 83000061
 Chadwick Farmhouse, in Duanesburg, New York, ID-Nr. 84003175
 Chadwick House, in Alberton, Montana, ID-Nr. 96001602
 Chadwick Square Diner, in Worcester, Massachusetts, ID-Nr. 03001206
 Chadwick-Brittan House, in Worcester, Massachusetts, ID-Nr. 80000518